Bieg indywidualny mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 19 lutego w Rasen-Antholz. Była to siódma konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 104 zawodników, z których 103 ukończyło zawody. Mistrzem świata został Francuz Martin Fourcade, srebro zdobył Johannes Thingnes Bø z Norwegii, a trzecie miejsce zajął Austriak Dominik Landertinger.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Łukasz Szczurek, który zajął 37. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020